Austin station ist der Name folgender Bahnhöfe:

 Austin Station (CTA Blue Line), Bahnhof in Chicago
 Austin Station (CTA Green Line), Bahnhof in Chicago
 Austin Station (MTR), Bahnhof in Hong Kong
 Austin Station (Texas), Bahnhof in Austin, Texas